Sechs Lieder (Grieg)
Sechs Lieder (Hensel-Mendelssohn, opus 1)
Sechs Lieder (Hensel-Mendelssohn, opus 7)
Sechs Lieder (Hensel-Mendelssohn, opus 9)